El gran duque Jorge Mijáilovich Románov (en ruso Георгий Михайлович Романов; transcrito en alfabeto latino Gueorgui Mijáilovich Románov; nació el 13 de marzo de 1981 en Madrid) es un miembro de la familia Románov y el único hijo y heredero de la gran duquesa María Vladímirovna, actual pretendiente al trono ruso. Jorge usa los títulos de zarévich (heredero al trono ruso) y el de gran duque de Rusia. También utiliza el tratamiento de Su Alteza Imperial de Rusia, por concesión de su abuelo materno, a pesar de que el trono ruso desapareciese tras la Revolución de Febrero de 1917. También ostenta el título de príncipe de Prusia con el tratamiento de Su Alteza Imperial Real, por pertenecer su padre a la Dinastía Hohenzollern.

Biografía

Familia 

El gran duque Jorge (o Gueorgui, en el original ruso) nació en Madrid en 1981, hijo del príncipe Francisco Guillermo de Prusia y la gran duquesa María Vladímirovna de Rusia. Sus abuelos paternos fueron el  príncipe Carlos Francisco de Prusia y su primera esposa, la princesa Enriqueta Herminia de Schönaich-Carolath; sus abuelos maternos eran el gran duque Vladimiro Kirílovich de Rusia y su esposa, la princesa Leonida Gueórguievna Bagratión de Mukhrani, que descendía de los antiguos reyes de Georgia. Fue bautizado el 6 de mayo de 1981 en la misma ciudad, ejerciendo como padrino el rey Constantino II de Grecia. También estuvieron presentes en el bautizo los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y el depuesto rey de Bulgaria, Simeón II, y la esposa de este, Margarita Gómez-Acebo y Cejuela. 

Su abuelo le concedió el título de gran duque de Rusia, lo que provocó que príncipe Basilio Aleksándrovich, por entonces presidente de la Asociación de la Familia Románov, afirmase que La Asociación de la familia Románov declara que el acontecimiento alegre acaecido en La Casa Real Prusiana no se refiere a la Asociación de la Familia Románov ya que el príncipe recién nacido no es miembro de la Casa Imperial rusa o de la familia Románov.

Jorge pasó los primeros años de su vida en Francia, antes de regresar a España. Sus padres se divorciaron en 1985, y Jorge permaneció bajo el techo de su madre, mientras su padre regresaba a su Alemania natal.

Educación y trabajo 

Fue educado en el Runnymede College de Madrid y en el D'Overbroeck's College de Reino Unido. Su educación superior transcurrió en la Universidad de Oxford y en el Saint Benet's Hall.

En Bruselas, trabajó en el Parlamento Europeo, donde fue ayudante de la política española Loyola de Palacio, ex comisaria europea de Transportes y Energía. Más tarde se trasladó a Luxemburgo donde fue empleado en la Dirección General de la Comisión Europea de la Energía Atómica y la Seguridad. El 12 de diciembre de 2008, fue nombrado ayudante del Director General de MMC Norilsk Nickel, una importante empresa rusa de minería de níquel. 

En 2012 consiguió el puesto de director ejecutivo de Metal Trade Overseas, el principal centro de ventas de Norilsk Nickel en Suiza. En 2014 comenzó su propia empresa, Romanoff & Partners, en Bruselas.

Presunto heredero del trono ruso 

El 21 de abril de 1992, tras la muerte de su abuelo materno, su madre fue proclamada como heredera de sus derechos dinásticos, por considerar que todos los restantes miembros de la familia Románov habían perdido sus derechos al contraer matrimonios morganáticos (es decir, con mujeres que no perteneciesen a ninguna dinastía europea). Los demás varones de la Dinastía Románov rechazaron esta decisión, y se congregaron en la Asociación de la Familia Románov, cuyo jefe es el príncipe Michael Romanov Ilyinsky. También se habla de un heredero no legítimo, en América del Sur llamado Óskar Románov Mirabal, cuya descendencia viene de la familia real española Mirabal, familia que fue despojada de sus derechos reales por conspiraciones de grupos enemigos a ellos. El cual sólo sigue con el apellido, pero no es de su interés buscar un lazo cercano a su familia rusa.

Matrimonio y descendencia 
El 20 de enero de 2021, se anunció el enlace del gran duque Jorge con la escritora Rebecca Virginia Bettarini, hija del embajador italiano Roberto Bettarini, a su vez director de la Fundación Imperial Rusa, y de su esposa, Carla Virginia Cacciatore. La pareja, que se conoce desde hace años a través de amigos en común, se comprometió en diciembre de 2020. Antes de hacer oficial su compromiso, la novia se convirtió a la confesión ortodoxa el 12 de julio de 2020 en la Catedral de San Pedro y San Pablo, bautizándose con el nombre de Victoria Románova Bettarini, y adoptando así el apellido de la familia imperial.
 
La pareja contrajo matrimonio en la Catedral de San Isaac, ubicada en la ciudad de San Petersburgo, el 1 de octubre de 2021. Fue la primera boda de un heredero Románov al trono realizada en Rusia en más de 100 años, desde que Nicolás II desposara a Alix de Hesse-Darmstadt en 1894; y la primera de toda la familia imperial en territorio ruso (siendo la última vez el matrimonio entre Andrés Aleksándrovich Románov e Isabel Fabrizievna Ruffo en junio de 1918). Aunque cabe mencionar que el primer matrimonio civil fue el de su pariente Demetrio Románovich con Dorrit Reventlow, en 1993. 

Previamente, la pareja contrajo matrimonio civil el 24 de septiembre en el ayuntamiento de Moscú. Tras su matrimonio, ella tiene el título de Su Alteza Serenísima, la princesa Victoria Románovna Románova.

El 22 de mayo de 2022, la Casa Imperial de Rusia anunció que la princesa Victoria esperaba su primer hijo para el otoño.  Posteriormente, el 21 de julio, la Casa Imperial Rusa anunció que la pareja esperaba un niño.

El gran duque y la princesa Victoria tuvieron un hijo, nacido en Moscú el 21 de octubre de 2022, que se llama Alexander Georgievich Romanov. La gran duquesa María Vladimirovna, jefa de la Casa Imperial de Rusia, anunció que su primer nieto sería conocido como "Su Alteza Serenísima el príncipe Alexander Georgievich Romanov".

Título y tratamientos

 13 de marzo de 1981- presente: Su Alteza Imperial  el Gran Duque Jorge Mijáilovich Románov,  Príncipe de Prusia.

Distinciones honoríficas 

Rusas

  Caballero de la Orden de San Andrés.
  Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski.
  Caballero de la Orden del Águila Blanca.
  Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana
  Caballero gran cruz de la Orden de San Estanislao.

Extranjeras

  Caballero gran cruz de la Orden del Águila de Georgia, Casa de Bagration (Georgia)
  Caballero gran cruz de la Orden de la Santísima Trinidad, Dinastía salomónica (Etiopía)
  Caballero gran cruz de la Orden de San Miguel del Ala, Casa de Braganza (Portugal)
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa, Casa de Braganza (Portugal)
  Bailío de la Orden de Malta (SMOM)

Ancestros

Véase también 
 Sucesión al trono de Rusia.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Gran Duquesa María

Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Pretendientes al trono de Rusia
Nobles de Rusia del siglo XXI
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Estanislao
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Bailíos de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Miguel del Ala
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila de Georgia
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Nacidos en Madrid
Jorge Mijailovich